Розуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Розуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Розуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза